«I Get Lonely» — песня, записанная американской певицей Джанет Джексон для её шестого студийного альбома The Velvet Rope (1997). Композиция была написана Джексон, Джимми Джемом, Терри Льюисом и Рене Элайзондо и выпущена лейблом Virgin, как третий сингл из пластинки. Для сингловой версии песни был записан специальный ремикс, в котором приняла участие группа BLACKstreet.

Сингл достиг 3-й позиции в Billboard Hot 100 и получил золотой сертификат от RIAA. На премии 41-й церемонии «Грэмми» «I Get Lonely» получила номинацию в категории «Лучшее женское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз».

Музыка и текст 

«I Get Lonely» представляла собой неосоул-композицию, в которой исполненный хором припев сочетался с современным среднетемповым битом. Песню сравнивали с произведением американской группы  «In My Bed». «I Get Lonely» начинается с вокально-гармонизированного припева в стиле Gladys Knight & the Pips и слов: «I get so lonely/ Can’t let/ Just anybody hold me/ You are the one/ Who lives in me my dear/ Want no one but you» (русск. «Мне стало так одиноко/ Не могу позволить/ Никому просто обнять меня/ Ты — единственный/ Кто живёт во мне, мой дорогой/ Не нужен никто, кроме тебя»). В журнале Vibe песню называли более убедительной, чем все остальные на альбоме, поскольку её тема одиночества, возможно, отразила реальное состояние Джексон.

Реакция критики 
Ларри Флик из журнала Billboard писал, что после успешного поп-сингла «Together Again», Джексон решила вернуть себе доверие почитателей современного ритм-н-блюза. Критик находил в песне привязчивый припев и красивую мелодию и посчитал, что оригинальная версия песни, представленная на альбоме, была во много раз лучше ремиксов, включённых в сингл. Автор выражал надежду, что программные директора радиостанций могут изменить обычной практике и поставить в эфир именно оригинальную версию композиции.

На премии 41-й церемонии «Грэмми» «I Get Lonely» получила номинацию в категории «Лучшее женское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз».

Список композиций 

U.S. CD single (V25H-38632)
 «I Get Lonely» (TNT Remix featuring BLACKstreet) — 5:13
 «I Get Lonely» (TNT Bonus Beat Remix featuring BLACKstreet) — 5:18
 «I Get Lonely» (Jason Vs. Janet — The Club Remix) — 8:09
 «I Get Lonely» (Jam & Lewis Feel My Bass Mix) — 5:15
 «I Get Lonely» (Album Version) — 5:17

U.S. CD maxi single (V25D-38631)
 «I Get Lonely» (TNT Remix Edit featuring BLACKstreet) — 4:16
 «I Get Lonely» (LP Edit) — 4:03
 «I Get Lonely» (Jam & Lewis Feel My Bass Mix — Radio Edit) — 5:15

UK CD maxi single (VSCDT 1683)
 «I Get Lonely» (TNT Remix Edit featuring BLACKstreet) — 4:17
 «I Get Lonely» (Extended Street Remix) — 5:13
 «I Get Lonely» (Jam & Lewis Feel My Bass Mix) — 5:15
 «I Get Lonely» (Jason Vs. Janet — The Remix Sessions Part 2) — 8:39
 «I Get Lonely» (LP Edit) — 4:03

Australian CD single (8950162)
 «I Get Lonely» (TNT Remix Edit featuring BLACKstreet) — 4:16
 «I Get Lonely» (Extended Street Remix) — 5:13
 «I Get Lonely» (Jam & Lewis Feel My Bass Mix) — 5:15
 «I Get Lonely» (Jason Vs. Janet — The Remix Sessions Part 2) — 8:39
 «I Get Lonely» (LP Edit) — 4:03
 «Together Again» (Tony Moran 7" Edit w/ Janet Vocal Intro) — 5:29

U.S. promo CD single (DPRO-13108)
 «I Get Lonely» (TNT Remix Edit featuring BLACKstreet) — 4:16
 «I Get Lonely» (LP Edit) — 4:03
 «I Get Lonely» (Janet Vs. Jason — The Club Remix — Radio Edit) — 3:13
 «I Get Lonely» (Jam & Lewis Feel My Bass Mix — Radio Edit) — 4:02
 «I Get Lonely» (Call Out Research Hook #1) — 0:14
 «I Get Lonely» (Call Out Research Hook #2) — 0:11

UK promo CD single (VSCDJ 1683)
 «I Get Lonely» (LP Edit) — 4:03
 «I Get Lonely» (TNT Remix Edit featuring BLACKstreet) — 4:17

European 12" single (VST 1683)
 A1. «I Get Lonely» (TNT Remix featuring BLACKstreet) — 5:13
 A2. «I Get Lonely» (TNT Bonus Beat Remix featuring BLACKstreet) — 5:18
 A3. «I Get Lonely» (Jam & Lewis Feel My Bass Mix) — 5:15
 B1. «I Get Lonely» (Jason Vs. Janet — The Remix Sessions Part 2) — 8:39
 B2. «I Get Lonely» (Jason’s Special Sauce Dub) — 6:40

U.S. 12" single (7243 8 38632 1 1)
 A1. «I Get Lonely» (Jason Vs. Janet — The Club Remix) — 8:10
 A2. «I Get Lonely» (Jason’s Special Sauce Dub) — 6:40
 B1. «I Get Lonely» (TNT Remix featuring BLACKstreet) — 5:13
 B2. «I Get Lonely» (Jam & Lewis Feel My Bass Mix) — 5:15

U.S. 12" promo single (VSTDJ 1683)
 A1. «I Get Lonely» (Jason Vs. Janet — The Club Remix) — 8:09
 A2. «I Get Lonely» (Jason Vs. Janet — The Remix Sessions Part 2) — 8:39
 B1. «I Get Lonely» (Jason’s Special Sauce Dub) — 6:40
 B2. «I Get Lonely» (LP Version) — 5:17

U.S. double 12" promo single (SPRO-13108)
 A1. «I Get Lonely» (Jason Vs. Janet — The Club Remix) — 8:10
 A2. «I Get Lonely» (The Jason Nevins Radio Remix) — 3:13
 B1. «I Get Lonely» (Jason’s Special Sauce Dub) — 6:40
 B2. «I Get Lonely» (LP Version) — 5:19
 C1. «I Get Lonely» (TNT Remix featuring BLACKstreet) — 5:13
 C2. «I Get Lonely» (TNT Bonus Beat Remix featuring BLACKstreet) — 5:18
 D1. «I Get Lonely» (Jam & Lewis Feel My Bass Mix) — 5:15
 D2. «I Get Lonely» (Jam & Lewis Feel My Bass Mix #2) — 5:33

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 1997 года
Песни Джанет Джексон
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart